Der Name Tacuarembó bezeichnet

 ein uruguayisches Departamento, siehe Departamento Tacuarembó
 die Hauptstadt dieses Departamentos, siehe Tacuarembó (Stadt)
 den Fluss Arroyo Tacuarembó Chico
 den Fluss Río Tacuarembó